Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 23 października 1983. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,9%.

Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów i stała się największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 54 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 23, 1983 General Election Results - Switzerland Totals

Szwajcaria w XX wieku
1983
Szwajcaria